Нагуевичи () — село в Дрогобычской городской общине Дрогобычского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2518 человек. Занимает площадь 28,711 км². Почтовый индекс — 82126. Телефонный код — 3244.

История 

С 1952 по 2009 г. носило название село Ивана Франко
Родина украинского писателя, поэта, беллетриста, учёного, публициста Ивана Франко (1856—1916).

Ссылки 
 Нагуевичи на сайте Верховной рады Украины

Примечания